Кутюре́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 155 км на північ від Парижа, 65 км на південний захід від Лілля, 22 км на південний захід від Арраса.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Кутюрель на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Кутюрель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале

Примітки 

Муніципалітети департаменту Па-де-Кале